Geografia:
 Geer: (en neerlandès Jeker): afluent del Mosa a Bèlgica i Països Baixos
 Geer: municipi de la província de Lieja a Bèlgica
 Geer o Gir: serralada al Kathiawar, a l'estat de Gujarat, antiga presidència de Bombai (Índia).
 Biografies:
 Louis De Geer: empresari való emigrat a Suècia al segle XVI
 Charles De Geer: (1720-1778), entomòleg suec.
 Gerard Jakob De Geer: (1858-1943), geòleg suec.